Витáлий Алексéевич Стáриков (род. 1954) — советский и российский драматический актёр, режиссёр, телеведущий, журналист, общественный деятель. Народный артист России (2006).

Биография 
Виталий Стариков родился 19 марта 1954 года. в посёлке Иноземцево Ставропольского края РСФСР.

По окончании школы поступил в Саратовское театральное училище. После выпуска из училища Виталий Стариков был принят в Белгородский драматический театр, в котором работает с 1975 г.

В 1989 г. окончил филологический факультет Ростовского государственного университета. В 1994 году получил звание заслуженный артист России, а в 2006 г. — народный артист России. Член Союза журналистов России.

Театр 
С 1975 года на сцене Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина В.Стариков сыграл более 90 ролей, большинство из которых — главные. Работал с известными российскими режиссёрами Павлом Хомским, Владимиром Андреевым, Валерием Беляковичем, Борисом и Анатолием Морозовыми, Валентином Варецким и др. 

Роли Виталия Старикова отмечены дипломами международных и российских фестивалей. В том числе дипломом за лучшую мужскую роль II Международного театрального форума «Золотой витязь» (Москва) в 2004 г. (Генри, «Лев зимой»), дипломом «За лучшую мужскую роль» на Фестивале старейших театров России (Калуга-Москва) в 2008 г. (Несчастливцев, «Лес»).

6 декабря 2012 года в большом зале Дома кино Союза кинематографистов России в рамках III Славянского форума искусств «Золотой Витязь» состоялось торжественное закрытие Х Международного театрального форума, на котором народный артист России Виталий Стариков награждён золотым дипломом (Прибышев, «Завороженное семейство»).

В 2010 году Виталий Стариков выступил как театральный режиссёр, поставив на сцене БГАДТ им. М. С. Щепкина спектакль по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске».

Основные актёрские работы 
 2019 — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Крутицкий
 2018 — «Ужин дураков» Ф. Вебера — Пьер
 2017 — «Зыковы» М. Горького — Антипа Зыков
 2016 — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Серебряков
 2014 — «Филумена Мартурано» Э. де Филиппо — Доменико Сориано
 2013 — «На дне» М. Горького — Сатин
 2008 — «Заворожённое семейство» Л. Н. Толстого — Прибышев
 2007 — «Лес» А. Н. Островского — Несчастливцев
 2007 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Фамусов
 2003 — «Лев зимой» Джеймса Голдмена — Генри
 2002 — «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина — Кречинский
 2000 — «Бесприданница» А. Н. Островского — Паратов
 1999 — «Креститель» С. Таюшева — Владимир
 1998 — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — Ракитин
 1995 — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — Царь Фёдор Иоаннович
 1995 — «Тристан и Изольда» А. Я. Бруштейн — Тристан
 1994 — «Князь Серебряный» А. К. Толстого — Серебряный Никита Романович
 1990 — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — Сирано де Бержерак

Режиссёр 
  — «Прошлым летом в Чулимске»

Телевидение 
В начале 1980-х работал диктором, ведущим программ на областном телевидении в Ростове-на-Дону. Преподавателями Виталия Старикова в Институте радио и центрального телевидения были известные дикторы Советского Союза Игорь Кириллов, Вера Шебеко, Анна Шатилова, Евгений Кочергин.

С момента открытия в Белгороде телецентра в 1993 г. — автор и ведущий телепрограмм ГТРК «Белгород». Авторская программа о духовной жизни Белгородчины — «Путь, истина и жизнь» — выходит в эфир с 1996 г. Один из выпусков программы — «Возрождение Белгородской епархии» — был награждён Специальным призом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Международном фестивале «Православие на телевидении» (Москва, 2001 г.).

В сентябре 2013 года покинул ГТРК «Белгород» и вошёл в штат телерадиокомпании «Мир Белогорья». Здесь продолжил работу над программой «Путь, истина и жизнь», а также выступил ведущим в ряде телепроектов, в том числе «Правильные мысли", где озвучивает рассуждения выдающихся философов и мыслителей.

В 2018-2020 годах на YouTube-канале «Мира Белогорья» вышли многосерийные авторские проекты Виталия Старикова: «Старая школа», в ходе которого Стариков учит молодых людей говорить по-русски в традициях классического филологического и сценического образования, а также проект «Многоуважаемый книжный шкаф» с чтением коротких рассказов классиков русской литературы.

Член Союза журналистов России.

Общественная деятельность 
В 2004 и 2012 гг. Виталий Стариков являлся доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина по Белгородской области.

С 2005 г. Виталий Стариков выступает активным участником социальных проектов, реализуемых Фондом Андрея Первозванного. В числе таких проектов программа «Просите мира Иерусалиму», в рамках которой ежегодно происходит доставка Благодатного огня на Пасху из Иерусалима в Россию; Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций»; программа «Святость материнства»; медико-просветительская экспедиция на Курилы «Рубежи России» и т. д. Является почётным членом Фонда Андрея Первозванного.

Являлся участником Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года, на котором был избран новый Предстоятель РПЦ.

В 2009 - 2015 гг. — член Общественной палаты Белгородской области.

Виталий Стариков — почётный гражданин острова Шикотан.

Награды 
 Народный артист Российской Федерации (2006)
 Заслуженный артист Российской Федерации (1994)

Театральные фестивали 
 Награждён Золотым дипломом Х Международного театрального форума «Золотой Витязь» за исполнение роли Ивана Михайловича Прибышева в спектакле «Заворожённое семейство» (г. Москва, 2012 г.)
 Награждён дипломом I Федерального фестиваля «Театральный Олимп» «За артистизм в сценическом воплощении русского характера в спектакле „Заворожённое семейство“ — роль Прибышева» (г. Сочи, 2011 г.)
 Награждён Почётным дипломом III Всероссийского фестиваля «Старейшие театры России в Калуге» «За лучшее исполнение мужской роли — Несчастливцева в спектакле „Лес“ по пьесе А. Н. Островского» (г. Калуга, 2008 г.)
 Награждён Дипломом II Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь» «За лучшую мужскую роль первого плана — Генри в спектакле „Лев зимой“ БГАДТ имени М. С. Щепкина» (г. Москва, 2004 г.)
 Награждён Дипломом IV театрального фестиваля на Волге «Он и она» в номинации «Лучший актёрский дуэт» "За исполнение главной роли — Мориса в спектакле «Старинная лампа» (г. Тольятти, 2003 г.)
 Награждён Дипломом VI Всероссийского театрального фестиваля «Голоса истории» «За исполнение роли князя Владимира в спектакле „Креститель“ БГАДТ им. М. С. Щепкина» (г. Вологда, 2001 г.)

Фестивали, конкурсы СМИ 
 Дважды награждён Дипломами за I место Межрегионального конкурса журналистов «Я люблю Россию» в номинации «Территория православия» (г. Москва, 2009 г., 2010 г.)
 Награждён Президентом Центра национальной славы и Фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного С. Е. Щеблыгиным Дипломом Гран-при конкурса на лучший журналистский материал по программе принесения мощей святого апостола и евангелиста Луки в Россию, на Украину, в Белоруссию (г. Москва, 2007 г.)
 Награждён Грамотой и Медалью Славянского фонда России «За целеустремлённость в разработке православной тематики». {Телефильм «Святой Лука, моли Бога о нас». XII Всероссийский фестиваль-семинар СМИ «Православие на телевидении, радио и в печати»} (г. Пенза, 2007 г.)
 Награждён Дипломом за I место на Православном Царицынском Александро-Невском фестивале СМИ за фильм «Одигитрия Святого Белогорья» (г.Волгоград, 2005 г.)
 Митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом награждён Дипломом за II место Православного Царицынского Александро-Невского фестиваля СМИ «Во внимание к подвижнической деятельности по воссозданию в России христианского образа жизни» (г. Волгоград, 2004 г.)
 Награждён Специальным призом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в рамках VII Всероссийского Фестиваля-семинара «Православие на телевидении» (г. Москва, 18 мая 2001 г.)

Примечания

Ссылки 
 Виталий Стариков на официальном сайте ГТРК Белгород
 Виталий Стариков на официальном сайте БГАДТ им. М. С. Щепкина
 профиль Виталия Старикова на Facebook
 Колесник, В. Н. Актёрское волшебство Виталия Старикова
 Виталий Стариков на afisha.ru

Выпускники Саратовской театральной школы
Персоналии:Белгородский драматический театр имени М. С. Щепкина